|-
| 11501 - ||  || 29 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 11502 ||  || 21 noiembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 11503 - || 1990 BF || 21 ianuarie 1990 || Kani || , 
|-
| 11504 Kazo || 1990 BT || 21 ianuarie 1990 ||  || , 
|-
| 11505 ||  || 24 februarie 1990 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11506 Toulouse-Lautrec ||  || 2 martie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11507 Danpascu || 1990 OF || 20 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11508 Stolte ||  || 12 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
|  ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11510 Borges ||  || 11 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11511 - ||  || 18 noiembrie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11512 - ||  || 11 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11513 - ||  || 12 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 11514 Tsunenaga ||  || 13 februarie 1991 ||  || 
|-
| 11515 Oshijyo ||  || 12 februarie 1991 ||  || , 
|-
| 11516 Arthurpage || 1991 ED || 6 martie 1991 ||  || T. Seki
|-
| 11517 Esteracuna ||  || 12 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 11518 Jung ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11519 Adler ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11520 Fromm ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11521 Erikson ||  || 10 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11522 - || 1991 JF || 3 mai 1991 ||  || T. Urata
|-
| 11523 - ||  || 15 august 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 11524 Pleyel ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11525 ||  || 11 septembrie 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11526 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 11527 - ||  || 5 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 11528 Mie || 1991 XH || 3 decembrie 1991 ||  || , 
|-
| 11529 ||  || 28 ianuarie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 11530 d'Indy ||  || 2 februarie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11531 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 11532 Gullin ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 11533 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 11534 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 11535 - ||  || 4 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 11536 || 1992 FZ || 26 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 11537 Guericke ||  || 29 aprilie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 11538 Brunico ||  || 22 iulie 1992 || La Silla || H. Debehogne, 
|-
| 11539 ||  || 2 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11540 ||  || 5 august 1992 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11541 ||  || 28 septembrie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 11542 - ||  || 22 septembrie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11543 - ||  || 25 octombrie 1992 ||  || 
|-
| 11544 - ||  || 26 octombrie 1992 ||  || S. Otomo
|-
| 11545 Hashimoto ||  || 26 octombrie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 11546 Miyoshimachi ||  || 28 octombrie 1992 || Kitami || , K. Watanabe
|-
| 11547 Griesser ||  || 31 octombrie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 11548 Jerrylewis ||  || 25 noiembrie 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 11549 || 1992 YY || 25 decembrie 1992 ||  || , T. Urata
|-
| 11550 - || 1993 BN || 20 ianuarie 1993 ||  || T. Urata
|-
| 11551 - ||  || 21 ianuarie 1993 || Oohira || T. Urata
|-
|  ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11553 - ||  || 27 ianuarie 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11554 Asios ||  || 22 ianuarie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11555 ||  || 15 februarie 1993 || Kushiro || , 
|-
| 11556 || 1993 DV || 21 februarie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 11557 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 11558 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11559 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11560 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11561 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11562 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11563 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11564 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11565 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11566 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11567 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 11568 - || 1993 GL || 14 aprilie 1993 ||  || S. Otomo
|-
| 11569 Virgilsmith ||  || 27 mai 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 11570 || 1993 LE || 14 iunie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 11571 Daens ||  || 20 iulie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11572 Schindler ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11573 Helmholtz ||  || 20 septembrie 1993 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 11574 d'Alviella ||  || 16 ianuarie 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 11575 - ||  || 31 ianuarie 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 11576 - || 1994 CL || 3 februarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11577 Einasto ||  || 8 februarie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11578 - || 1994 EB || 4 martie 1994 ||  || 
|-
| 11579 Tsujitsuka || 1994 JN || 6 mai 1994 ||  || K. Endate, 
|-
| 11580 Bautzen ||  || 3 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11581 Philipdejager ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11582 Bleuler ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11583 Breuer ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11584 Ferenczi ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11585 Orlandelassus ||  || 3 septembrie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 11586 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 11587 ||  || 31 octombrie 1994 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 11588 Gottfriedkeller ||  || 28 octombrie 1994 ||  || F. Börngen
|-
| 11589 - || 1994 WG || 25 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11590 ||  || 28 noiembrie 1994 || Kushiro || , 
|-
| 11591 - || 1995 FV || 28 martie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 11592 Clintkelly ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 11593 Uchikawa || 1995 HK || 20 aprilie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 11594 || 1995 HP || 27 aprilie 1995 || Kushiro || , 
|-
| 11595 Monsummano || 1995 KN || 23 mai 1995 ||  || , 
|-
| 11596 - ||  || 26 mai 1995 || Catalina Station || T. B. Spahr
|-
| 11597 ||  || 31 mai 1995 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 11598 Kubík || 1995 OJ || 22 iulie 1995 ||  || 
|-
| 11599 || 1995 QR || 16 august 1995 ||  || , T. Urata
|-
| 11600 Cipolla ||  || 26 septembrie 1995 ||  || 
|-